Хартлпул:

 Хартлпул — портовый город на северо-востоке Англии.
 Хартлпул — унитарная административная единица на востоке церемониального графства Дарем.
 Хартлпул Юнайтед — английский футбольный клуб из города Хартлпул.